Eselsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Eselsberg (Ulm), Stadtteil von Ulm, Baden-Württemberg
 Eselsberg (Kitzingen), Ortsteil der Stadt Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Eselsberg (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eselsberg (Kringelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Kringelsdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Eselsberg (Gemeinde Oberwölz), Ortschaft von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark (ehem. Gem. Winklern bei Oberwölz)

Baulichkeiten:
 Burg Eselsberg, Burgstall über Ensingen in Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 ein Teil der Befestigung von Ulm, siehe Bundesfestung Ulm

Bergen, Erhebungen:
 Eselsberg (Erzgebirge) (867 m), im Westerzgebirge nahe Sosa bei Eibenstock, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Eselsberg (Thüringer Schiefergebirge) (841,5 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Masserberg, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Eselsberg (Eifel) (ca. 637 m), in der Hohen Eifel bei Dockweiler, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Eselsberg (Schwäbische Alb) (617,4 m), auf der Schwäbischen Alb in Ulm-Eselsberg, Stadtkreis Ulm, Baden-Württemberg
 Eselsberg (Thierhaupten) (483,7 m), bei Thierhaupten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Eselsberg (Rodert) (ca. 440 m), bei Bad Münstereifel-Rodert in der Eifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen; siehe Felsennest
 Eselsberg (Bodenrod) (439,2 m), im Taunus, bei Bodenrod, Wetteraukreis, Hessen
 Eselsberg (Stromberg) (392,4 m), bei Vaihingen-Ensingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg; mit Eselsburgturm
 Eselsberg (Bedburg-Hau) (43,2 m), bei Bedburg-Hau, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Eselsberg (Castrop-Rauxel), in Castrop-Rauxel, Stadtteil Obercastrop, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Eselsberg ist der Name folgender Personen:
 ein schwäbisches Adelsgeschlecht, Herren von Eselsberg,

 Belrein von Eselsberg (* 12. Jh., † um 1253), Stifter von Kloster Rechentshofen
 Philipp von Eselsberg (1507–1531), Abt im Kloster Gengenbach

Siehe auch:
 Eselberg
 Eselsburg